Селиванов, Валентин
 Селиванов, Валентин Егорович (род. 1936) — советский военачальник, адмирал.
 Селиванов, Валентин Иванович (1938—1998) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист.